Всероссийский интернет-педсовет — (аббр. ВИП) — ежегодная акция, которая начинается в интернете в августе, объединяя для обсуждения актуальных проблем работников образования, родителей, учеников.

Цели и задачи 
 
Популяризация информационных технологий для профессионального развития учителей;
Обсуждение педагогическим сообществом приоритетов развития образования;
Налаживание диалога между родителями, учениками и учителями;
Распространение инновационных методов и технологий в учительской среде;
Сплочение педагогического сообщества, побуждение к обмену опытом и идеями.

Из истории 
Всероссийский интернет-педсовет проводится с 2000 года.  Группа инициаторов, среди которых были  Андрей Калеников,Прохоров, Анатолий Валентинович, Дора Рудакова, Сергей Сафронов, Вячеслав Скородумов, Елена Ястребцева, собралась в «Учительской газете» для обсуждения идеи проведения электронной, как тогда называли, акции.
 В том же году при поддержке Министерства образования РФ впервые состоялся «Всероссийский @вгустовский педагогический совет — 2000». С первого раза у акции была задача популяризировать работу работников образования в сети, активизировать и сформировать профессиональную педагогическую аудиторию. Благодаря интернет-педсовету, очень многие учителя поверили в сетевые возможности и стали активно их развивать. В некоторых регионах – например, Хабаровском и Пермском крае, Тюменской области и Башкортостане, стали проводить свои региональные интернет-педсоветы.
Интернет-педсовет стимулировал создание сетевого сообщества ВИПовцев. С 2005 года, когда было учреждено электронное СМИ "Педсовет/Pedsovet.org, оно получило постоянную прописку на сайте http://pedsovet.org.

2017:«Родители и педагоги: обречены на сотрудничество»

2016:«Аттестация педагогов: от "А" до "Я"».

2015:«Сотрудничество, сотворчество, сообразование»

2014

2013

2012

2011

2010: «Пять степеней учителя»
2009: «Стандарт vs Нестандарт»
2008: Оценка качества и содержания образования
2007: Учитель и его профессиональное самоопределение
2006: Какая школа мне нужна?
2005: Фестиваль сетевых сообществ
2004, 2003, 2002, 2001, 2000

Технология 
Каждый год Педсовет проходит по определенной теме. Например, в 2009 году она звучала как "Стандарт vs нестандарт".

Конференции 
Конференции проходят по теме года на специально подготовленных форумах и представляют собой обсуждение, которое модерируется модератором. После завершения обсуждения готовится отчет.

Живой разговор. Искренние интонации виртуальных собеседников. И конечно, необъятные просторы общения. 
Когда педагогический Дальний Восток отправляет свои сообщения, учителя Центральной России еще видят сны. Открыв сайт с утра пораньше, они приветствуют коллег из заснеженного Омска или залитого дождями Южно-Сахалинска и так, в сопричастности, начинают свой новый день. Газета "Первое сентября".

Конкурсы 
В рамках педсовета проходят конкурсы - конкурс докладов, посвященный теме года, а также другие, специализированные конкурсы, например в 2009 году "1000 идей нестандартного занятия с детьми", Конкурс идей социальных проектов.

Сегодня 
На сайте Педсовета зарегистрировано более 235 000 участников (учителя-предметники и преподаватели вузов, методисты и общественные деятели, управленцы, школьники и студенты, родители, журналисты, представители бизнеса). Еженедельная аудитория сайта – более 175 000 уникальных посетителей. Сайт предоставляет пользователям возможности ведения собственных блогов, консультационных линий, размещения публикаций.
Преподаватели общаются в Интернете, в сетевом образовательном сообществе "Педсовет" - практически аналоге Живого Журнала, которым так увлекается сегодняшняя молодежь. "Российская газета"

Ссылки 
Сайт электронного СМИ "Педсовет/Pedsovet.org" 
X Всероссийский @вгустовский интернет-педсовет

Примечания 

Педагогика
Рунет